Oelhoffen ist der Familienname folgender Personen:
 David Oelhoffen (* 1968), französischer Regisseur und Drehbuchautor
 Kimo von Oelhoffen (* 1971), US-amerikanischer American-Football-Spieler